Ntreev Soft Co., Ltd  és una empresa de videojuegos de Corea del Sur principalmente conocido por el desarrollo del juego mutlijugador en línea de golf PANGYA así como los MMORPG de estilo anime, Trickster Online. 

La compañía también presenta la versión norteamericana del MMORPG Grand Chase.

Referencias

Enlaces externos 
 Ntreev Soft English Corporate website

Empresas de videojuegos de Corea del Sur
Desarrolladoras de videojuegos